Села:
 Шевченкове Перше — Харківська область, Близнюківський район
 Шевченкове Перше — Харківська область, Вовчанський район

Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка